Grandmesnil ou Grandménil peut se réfèrer à :

Patronymes

 Hugues de Grandmesnil, seigneur de Grandmesnil, shérif du Leicestershire, membre de la famille de Grandmesnil.
 Famille de Grandmesnil, famille de la moyenne aristocratie Normandie du  au .
 Jean-Baptiste Fauchard, dit Grandmesnil (1737-1816), acteur français.

Toponymes

 Grandmesnil : ancienne commune du Calvados fusionnée à la nouvelle commune de L'Oudon
 Grandménil : section de la commune belge de Manhay, située en Région wallonne dans la province de Luxembourg

Voir aussi
 Mesnil

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme